Ел Каоба има више значења:

 Ел Каоба (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Каоба (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каоба (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каоба (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каоба (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каоба (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каоба (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каоба, Ла Курва дел Манго (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каоба (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каоба (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каоба (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Каоба (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Каоба (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику